

Architettura 
 Centrale nucleare di Gösgen – centrale nucleare situata a Däniken (Svizzera)

Geografia

Svizzera 
 Distretto di Gösgen – distretto (Canton Soletta)
 Niedergösgen – comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)
 Obergösgen – comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)